Анаколу́ф ( — «непоследовательность») — риторическая фигура, солецизм, состоящая в неправильном грамматическом согласовании слов в предложении, допущенная по недосмотру или как стилистический приём (стилистическая ошибка) для придания характерности речи какого-либо персонажа. Анаколуф по своей природе носит выделительный характер на фоне грамматически правильной речи. Анаколуфу близка синтаксическая заумь (текст, построенный на систематическом нарушении синтаксических правил) и эрратив (текст, построенный на нарушении орфографических правил).

Литературные примеры 
Анаколуф, в частности, используется для речевой характеристики персонажа, не слишком хорошо владеющего языком (иностранца, ребёнка, просто человека малокультурного). Полковник Скалозуб в комедии «Горе от ума» Грибоедова говорит «Мне совестно, как честный офицер» (вместо «Мне совестно, как честному офицеру»). У Толстого председатель суда говорит: «Вы желаете сделать вопрос?» («Воскресение». Часть первая. Глава XI).
Также анаколуф широко применяется как средство юмористического, сатирического изображения:

Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа

Однако грамматическая неправильность, привлекая к себе внимание, способна придавать речи более экспрессивный характер, и поэтому к анаколуфу писатели разных эпох и направлений прибегают и в авторской речи для создания эмоционального акцента:

Чувствуемый оттуда запах махорки и какими-то прокислыми щами делал почти невыносимым жизнь в этом месте

То, которое бык на Лесбосе вдруг увидев, взревел и, клубясь к ней с холма, ткнулся рогом, войдя ей под мышку

Другие примеры 

Анаколуфом является название фильма «Как я провёл этим летом».

См. также 
 Солецизм
 Плеоназм
 Эллипсис
 Эналлага
 Амфиболия
 Эрратив

Примечания

Литература

Ссылки 

 Поэтический словарь Квятковского
 [bse.sci-lib.com/article052117.html Большая советская энциклопедия]
 Розенталь Д. Э. Словарь лингвистических терминов

Риторические фигуры
Синтаксис
Стилистические ошибки